Райан Энтони Гомес (; родился 1 сентября 1982 года в Уотербери, Коннектикут) — американский профессиональный баскетболист и тренер. В настоящее время работает помощником главного тренера клуба Лиги развития НБА «Лонг-Айленд Нетс». Будучи игроком Гомес являлся универсальным форвардом, чаще всего играя на позиции лёгкого форварда. Был выбран на драфте НБА 2005 года командой «Бостон Селтикс».

Статистика в НБА

Ссылки 
 

Выпускники Подготовительной школы Нотр-Дам (Фитчбург, Массачусетс)
Баскетболисты США
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Артланд Дрэгонс»